Припутновский сельский совет () — входит в состав
Ичнянского района 
Черниговской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Припутни
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Припутни 
 с. Барбурское 
 с. Вишнёвка 
 пос. Куликовка

Примечания